

Geografia 
 Kildee Point – località nella contea di Sussex County e nello stato del Delaware, Stati Uniti d'America

Persone 
 Dale E. Kildee – politico e docente statunitense
 Dan Kildee – politico statunitense

Altro 
 Kildee House  – libro per bambini scritto da Rutherford George Montgomery e illustrato da Barbara Cooney

Pagine correlate 
 Kilde